Грецька футбольна суперліга 2014—2015 — 79- ий сезон чемпіонату Греції з футболу. Сезон розпочався 23 серпня 2014, останній тур був зіграний 11 травня 2015.

Клуби і стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Плей-оф

Бомбардири

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 

2014 у грецькому спорті
2015 у грецькому спорті
2014 у футболі
2015 у футболі